«7 Seconds» — композиция, которую исполнял сенегальский певец Йуссу Н’Дур в дуэте со шведской певицей Нене Черри. Эта композиция принесла им обоим подлинную славу во всём мире.

Композиция стала хитом по обе стороны океана и выдержала огромное количество каверов, перепевок и ремиксов.

Текст песни поётся на трёх языках: волоф, французском и английском. Название песни отсылает к первым мгновениям жизни ребёнка, «ещё не знающего о проблемах и насилии в нашем мире», по выражению Нене Черри.

Форматы и список произведений 
 CD maxi
 «7 Seconds» — 4:10
 «Mame Bamba» by Youssou N’Dour — 4:57
 «7 Seconds» (R & B to the hip hop drop mix) — 6:24
 «7 Seconds» — 6:07

 CD maxi (June 7, 1994)
 «7 Seconds» — 4:10
 «Life (Adouna)» by Youssou N’Dour — 4:57
 «7 Seconds» (R & B to the hip hop drop mix) — 6:24
 «7 Seconds» — 6:07

 CD maxi (June 7, 1994)
 «7 Seconds» (radio edit) — 4:06
 «Life (Adouna)» by Youssou N’Dour — 4:02
 «7 Seconds» (R & B to the hip hop drop mix) — 6:23
 «7 Seconds» (dub mix) — 6:07

 UK Сингл (660508-2)
 «7 Seconds» (radio edit)
 «7 Seconds» (LP version)
 «7 Seconds» (new old mix)
 «7 Seconds» (dub mix)
 «7 Seconds» (hip hop mix)

Сертификаты

Чарты

Примечания 

Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Многоязычные песни
Баллады 1990-х годов